Hulburd ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin T. Hulburd (1809–1897), US-amerikanischer Politiker
 Merritt Hulburd (1903–1939), US-amerikanischer Filmproduzent
 Roger W. Hulburd (1856–1944), US-amerikanischer Politiker